Langensteinbach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Langensteinbach (Dinkelsbühl), Dorf der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Langensteinbach (Karlsbad), Gemeindeteil und Dorf der Gemeinde Karlsbad, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Langensteinbach (Sachsen), ehemalige Gemeinde, heute Ortsteil der Stadt Penig, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

einer Burg:
 Burg Langensteinbach, Burgruine bei Langensteinbach, Gemeinde Karlsbad, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Langensteinach